Moen (België), een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen
Weno, een eiland in en de hoofdstad van de Micronesische deelstaat Chuuk
Een plaats in Noorwegen:
Moen (Troms og Finnmark), een plaats in de provincie Troms og Finnmark
Moen (Agder), een plaats in de provincie Agder
Een plaats in de provincie Møre og Romsdal:
Moen (Hustadvika), een plaats in de gemeente Hustadvika
Moen (Surnadal), een plaats in de gemeente Surnadal
Moen (achternaam), een familienaam
Arjan Moen, een Nederlandse darter
Moenen, duivelsfiguur uit het mirakelspel Mariken van Nieumeghen